Hoël I van Bretagne
 Hoël II van Bretagne
 Hoël III van Bretagne